Casali peut désigner :
 Une confiserie autrichienne.

 Antonio Casali (1715–1787), cardinal italien.
 Charles Casali (1923-2014), footballeur suisse.
 Curt Casali (1989), joueur de baseball américain.
 Giovanni Battista Casali (1578-1648), érudit et antiquaire italien.
 Giovanni Battista Casali (1715–1792), compositeur italien.
 Giovanni Battista Casali del Drago (1838–1908), cardinal italien.
 Dimitri Casali (1960), essayiste français.

Homonymie de patronyme